Juta je slovo s více významy: 
 Juta, textilní vlákno pocházející z jutovníku
 Juta (podnik), český textilní podnik z 19. století, později národní podnik, státní podnik, dnes akciová společnost se sídlem ve Dvoře Králové nad Labem
 Juta (jméno), modifikace židovského ženského jména Judita (Guta, Jitka)
 Juta (kněžna), první manželka Oldřicha před tím než poznal Boženu.